Strömmen kan syfta på:
 Strömmen – ett vattenområde  i Stockholm, se Stockholms ström
 Strömmen (Bohuslän) – en historisk lastplats i norra Bohuslän
 Strömmen (lydköping) – en lydköping vid samma plats
 Strömmen, Vasa, ett sund i Österbotten, Finland
Strømmen – en del av tätorten Oslo i Skedsmo kommun, Akershus fylke, Norge
Strømmen Storsenter – ett av Norges största köpcentrum
Strømmen IF – en sportklubb i Strømmen, Norge

Se även
Ström
Strömma